Lacrimosa, din latină „plină de lacrimi”, se poate referi la:
 Lacrimosa (recviem), începutul unei strofe din recviem, 
 208 Lacrimosa, un asteroid,
 Lacrimosa (formație muzicală), o formație muzicală bazată actualmente în Elveția
 Lacrimosa  (un salt în timp), un cântec de Nicola Marini, cântăreț italian. Versiunea italiană februarie 2016, versiunea engleză poate 2016. Gen pop simfonic

Dezambiguizare